Florian Ondruschka (né le  à Selb, Bavière) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2003, il débute en senior dans le club de sa ville natale, le Selb ERC pensionnaire de l'Oberliga. La saison suivante, il rejoint le 1. EV Weiden de la 2.bundesliga, l'échelon supérieur. En 2005, il joue ses premiers matchs en élite allemande, la DEL, avec les Nürnberg Ice Tigers entraînés par Benoit Laporte. Il est lié au club jusqu'en 2010.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe d'Allemagne de hockey sur glace en sélections jeunes. Le sélectionneur national, Uwe Krupp, l'a appelé fin 2007 pour participer à un match amical avec les seniors contre la Suisse.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004||Selb ERC||Oberliga||41||4||9||13||16||  ||  ||  ||  ||   
|-
|2004-2005||1. EV Weiden||2.bundesliga||46||4||7||11||20||  ||  ||  ||  ||   
|-
|2005-2006||Nürnberg Ice Tigers||DEL ||14||0||0||0||10||3||0||0||0||0
|-
|2005-2006||1. EV Weiden||Oberliga||30||2||12||14||16||  ||  ||  ||  ||   
|-
|2006-2007|| Nürnberg Ice Tigers||DEL||47||0||2||2||47||13||0||2||2||6
|-
|2007-2008|| Nürnberg Ice Tigers || DEL || 55|| 1|| 5|| 6|| 34|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0 
|-
|2008-2009|| Nürnberg Ice Tigers ||DEL|| 52|| 1|| 8|| 9|| 44|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2009-2010|| Nürnberg Ice Tigers ||DEL|| 55|| 0|| 4|| 4|| 22|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2010-2011|| Straubing Tigers || DEL|| 51|| 1|| 6|| 7|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Straubing Tigers || DEL|| 51|| 0|| 11|| 11|| 16|| 8|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2012-2013|| Straubing Tigers || DEL|| 34|| 1|| 4|| 5|| 22|| 7|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2013-2014|| Straubing Tigers || DEL|| 52|| 3|| 9|| 12|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Straubing Tigers || DEL || 39 || 1 || 6 || 7 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016|| Straubing Tigers || DEL || 49 || 1 || 3 || 4 || 20 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Selber Wölfe || Oberliga || 46|| 8|| 34|| 42|| 38|| 8|| 1|| 4|| 5|| 6
|-
| 2017-2018 || Selber Wölfe || Oberliga || 46|| 11|| 25|| 36|| 20|| 11|| 2|| 7|| 9|| 12
|-
| 2018-2019 || Selber Wölfe || Oberliga || 43|| 7|| 30|| 37|| 24|| 7|| 0|| 8|| 8|| 2
|-
| 2019-2020 || Selber Wölfe || Oberliga || 47|| 9|| 25|| 34|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Selber Wölfe || Oberliga || 36 || 5 || 21 || 26|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Selber Wölfe || DEL 2 ||  ||

Au niveau international

Références 

Naissance en juin 1987
Naissance à Selb
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du EHC Straubing Tigers
Défenseur de hockey sur glace